Heavy Trip (film), een Finse komische film van Juuso Laatio en Jukka Vidgren
 Heavy Trip, een ep van de Amerikaanse singer-songwriter Cuco